Le district de Dongzhou (东洲) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Dongzhou est un village de la préfecture de Shanwei, dans la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme

en:Dongzhou